Victor Christian William Cavendish, 9. Duke of Devonshire KG GCMG GCVO PC JP FRS (* 31. Mai 1868 in Marylebone, London; † 6. Mai 1938 in Chatsworth House, Derbyshire, England), war ein britischer Politiker und der elfte Generalgouverneur von Kanada seit der Kanadischen Konföderation im Jahr 1867.

Leben 
Victor Cavendish wurde im Londoner Bezirk Marylebone als ältester Sohn des Lord Edward Cavendish (1838–1891) geboren, der selbst der dritte Sohn von William Cavendish, 7. Duke of Devonshire, war. Seine Mutter Emma Lascelles (1838–1920) war die Tochter von William Lascelles (und Lord Edwards Kusine). Cavendishs jüngere Brüder waren Lord Richard Cavendish  (1871–1946) und John Cavendish (1875–1914). Seine Onkel waren Spencer Cavendish, 8. Duke of Devonshire und Lord Frederick Cavendish.

Cavendish erhielt zunächst eine Ausbildung am Eton College, bevor er am 30. Mai 1887 zum Trinity College der University of Cambridge zugelassen wurde. Dort wurde er Mitglied im angesehenen University Pitt Club. Während seines Studiums in Cambridge war sein Vater Unterhausmitglied für West Derbyshire. Cavendish diente zeitweise in einer Einheit der britischen Armee, der Derbyshire Yeomanry, wo er im Jahr 1890 Second Lieutenant wurde. Im September 1901 erfolgte seine Beförderung zum Major. Im Jahr 1911 verließ er die britische Armee.

Im Mai 1891, kurz bevor Cavendish sein Studium in Cambridge abschloss, verstarb sein Vater. Er kandidierte für den durch den Tod seines Vaters frei gewordenen Sitz im House of Commons und konnte diesen gewinnen, wodurch er das bis dahin jüngste Mitglied im House of Commons wurde. Am 30. Juli 1892 heiratete er Lady Evelyn FitzMaurice, die älteste Tochter des 5. Marquess of Lansdowne, des damaligen Vizekönigs von Indien, der fünf Jahre zuvor das Amt des Generalgouverneurs von Kanada abgegeben hatte. Sie hatten sieben Kinder:
 Edward William Spencer Cavendish, 10. Duke of Devonshire (1895–1950) ⚭ 1917 Lady Mary Alice Gascoyne-Cecil (1895–1988), Hofdame der Königin Elisabeth II. (Mistress of the Robes; 1953–1967);
 Lady Maud Louisa Emma Cavendish (1896–1975), ⚭ (1) 1917 Captain Hon. Angus Mackintosh († 1918), ⚭ (2) 1923 Brigadegeneral George Evan Michael Baillie († 1941);
 Lady Blanche Katharine Cavendish (1898–1987) ⚭ 1919 Lt.-Col. Ivan Murray Cobbold († 1944);
 Lady Dorothy Evelyn Cavendish (1900–1966) ⚭ 1920 Maurice Harold Macmillan, 1. Earl of Stockton (1894–1986); Premierminister (1957–1963);
 Lady Rachel Cavendish (1902–1977) ⚭ 1923 James Stuart, 1. Viscount Stuart of Findhorn (1897–1971), Minister für Schottland (1951–1957);
 Lord Charles Arthur Francis Cavendish (1905–1944), Lt.-Col. ⚭ 1932 Adele Astaire (1896–1981);
 Lady Anne Cavendish (1909–1981), ⚭ (1) 1929–1945 Lt.-Col. Henry Philip Hunloke (1906–1978), ⚭ (2) 1949–1960 Christopher John Holland-Martin († 1960), Politiker, ⚭ (3) 1962–1965 (annulliert) Alexander Montagu, 10. Earl of Sandwich (1906–1995), Politiker.

Karriere 
Cavendish, Mitglied der Liberalen Unionisten, war von 1891 bis 1908 als Abgeordneter für West Derbyshire Mitglied des House of Commons. Von 1900 bis 1903 amtierte er als Treasurer of the Household, von 1903 bis 1905 als Financial Secretary to the Treasury. Am 11. Dezember 1905 wurde Cavendish Mitglied des  Privy Councils. Im Jahr 1907 wurde er zum Deputy Lieutenant von Derbyshire ernannt und war seit 1908 Honorary Colonel of the 5th Territorial Army Battalion of the Sherwood Foresters. Als er am 24. März 1908 von seinem Onkel Spencer Cavendish, 8. Duke of Devonshire, dessen Adelstitel als Duke of Devonshire erbte, musste er seinen Sitz im House of Commons aufgeben und wechselte stattdessen ins House of Lords. Im selben Jahr wurde Cavendish zum Lord Lieutenant von Derbyshire berufen. Im Jahr 1909 wurde er Kanzler der University of Leeds und kurz danach in zwei Ämter als Bürgermeister gewählt, zuerst für Eastbourne von 1909 bis 1910, später für Chesterfield von 1911 bis 1912. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges beendete Cavendish seine politischen Aktivitäten, soweit sie über Ehrenämter hinausgingen. Von 1915 bis 1916 war er als Lord Commissioner of the Admiralty Mitglied des Kabinetts von H. H. Asquith. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde Cavendish Honorary Colonel and Commandant of the Derbyshire Volunteer Regiment of the Volunteer Training Corps.

Generalgouverneur von Kanada 
Am 8. August 1916 stimmte König Georg V. der Empfehlung des britischen Premierministers H. H. Asquith zu, Cavendish zum Generalgouverneur von Kanada zu ernennen. Da im Gegensatz zu der bis dahin üblichen Verfahrensweise der kanadische Premierminister Robert Borden vorher nicht konsultiert worden war, verursachte diese Mitteilung politisches Aufsehen und der Beginn von Cavendishs Amtszeit wurde von erheblichen Schwierigkeiten zwischen beiden beeinträchtigt. Cavendish wurde am 11. November 1916 in einer Zeremonie in Halifax in sein Amt eingeführt.

In dieser Zeit gab es in Kanada soziale Spannungen. Die Bewegung zugunsten des Frauenwahlrechtes gewann an Einfluss. Für den fortdauernden Ersten Weltkrieg stellte Kanada Truppen und Material bereit, doch meldete sich keine ausreichende Anzahl an Freiwilligen. Bereits kurz nach seinem Amtsantritt führte Cavendish auf Anraten von Borden die Wehrpflicht ein. Die Entscheidung spaltete Anglo- und Frankokanadier und wurde als Wehrpflichtkrise von 1917 bekannt. Im selben Jahr reiste Cavendish nach Nova Scotia, um sich einen Überblick über den durch die  Halifax-Explosion am 6. Dezember 1917 angerichteten Schaden zu verschaffen.

Der kanadische Sieg bei der Schlacht von Vimy stärkte den Stolz und das Nationalgefühl der Kanadier; der Generalgouverneur in seiner Rolle als Verbindung zur britischen Regierung nutzte den militärischen Sieg, um das Gemeinschaftsgefühl der kanadischen Sprachgruppen zu fördern. Während seiner Amtszeit beriet er sich stets mit dem Premierminister wie auch mit den Oppositionsführern in Kanada bezüglich der militärischen Rolle des Landes.

Cavendish interessierte sich aktiv für das Leben der Kanadier und unternahm mehrfach Reisen, um Kontakt zur einfachen Bevölkerung zu gewinnen. Als britischer Großgrundbesitzer zeigte er starkes Interesse an der kanadischen Landwirtschaft, insbesondere an Messen, Ausstellungen und speziell an der Gewinnung von Ahornsirup in Gatineau. In seinen Ansprachen thematisierte er häufig die Möglichkeiten Kanadas, im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion eine weltweite Vorreiterrolle einzunehmen. Cavendish interessierte sich für Kunst: War er nicht auf Reisen oder in seiner Residenz, der Zitadelle von Québec, dann besuchte er häufig die Nationalgalerie oder besuchte Theatervorstellungen in Rideau Hall. Dort, auf dem Grundstück der königlichen Residenz, veranstaltete die Familie Cavendish im Winter Rodel-, Eislauf- und Eishockeywettbewerbe. Im Rahmen offizieller Besuche reiste Devonshire 1918 in die Vereinigten Staaten, wo er sich mit Präsident Woodrow Wilson informell traf. Im folgenden Jahr war er Gast von  Prince Edward, Prince of Wales im Laufe von dessen erster Reise durch Kanada.

Am Ende seiner Dienstzeit als Generalgouverneur hatte Cavendish sämtliche im Zuge seiner Ernennung geäußerten Zweifel ausgeräumt. Beide in seiner Zeit amtierenden kanadischen Premierminister – Borden und Meighen – betrachteten ihn nicht nur als ihren persönlichen Freund, sondern schätzten auch seine prokanadische Einstellung.

In Kanada verblieb Cavendishs Titelname in dem von ihm gestifteten Devonshire Cup, einer Auszeichnung anlässlich des jährlichen Wettbewerbs der Canadian Seniors Golf Association, und der Duke of Devonshire Trophy der Ottawa Horticultural Society.

Späteres Leben 

Cavendish kehrte nach England zurück und wurde zunächst für den Völkerbund tätig, bevor er von 1922 bis 1924 Kolonialminister im Kabinett der Premierminister Bonar Law und Stanley Baldwin wurde. Im Jahr 1922 wurde er von König Georg V. in eine Kommission zur Überprüfung der Vergabe hoher Auszeichnungen berufen. Von 1933 an war er Honorary Colonel of the Derbyshire Yeomanry, eines Royal Tank Regimentes der britischen Armee. Gleichzeitig bewirtschaftete er weiterhin seine vor allem in der Umgebung von Chatsworth House liegenden Güter.

Titel und Ehrungen

Anreden 
 3. Mai 1868–8. September 1881: Mister Victor Cavendish
 8. September 1881–11. Dezember 1905: Victor Cavendish, Esquire
 11. Dezember 1905–24. März 1908: The Right Honourable Victor Cavendish
 24. März 1908–11. November 1916: His Grace the Duke of Devonshire
 11. November 1916–19. September 1918: His Grace the Duke of Devonshire, Governor General and Commander-in-Chief of the Militia and Naval Forces of Canada
 19. September 1918–2. August 1921: His Grace the Duke of Devonshire, Governor General and Commander-in-Chief of the Militia and Naval and Air Forces of Canada
 2. August 1921–6. Mai 1938: His Grace the Duke of Devonshire

Orden und Auszeichnungen 
  11. Dezember 1905–6. Mai 1938: Privy Councillor (PC)
  19. August 1912: Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order (GCVO)
  28. Juli 1916: Knight Grand Cross of the Order of St. Michael and St. George (GCMG)
  11. November 1916–2. August 1921: Chief Scout for Canada
  11. November 1916: Honorary Member of the Royal Military College of Canada Club
  1. Januar 1916: Knight Companion of the Order of the Garter (KG)

  1902: King Edward VII Coronation Medal
  1911: King George V Coronation Medal
  1935: King George V Silver Jubilee Medal
  1937: King George VI Coronation Medal

Militärische Ehrentitel 
  11. November 1916–2. August 1921: Colonel of the Regiment of „The Governor General’s Horse Guards“
  11. November 1916–2. August 1921: Colonel of the Regiment of „The Governor General’s Foot Guards“
  11. November 1916–2. August 1921: Colonel of the Regiment of „The Canadian Grenadier Guards“

Akademische Ehrentitel 
  1917: University of Alberta, Doctor of Laws (LLD)

Ahnentafel 

Vorfahren

Weblinks 

 
 Website of the Governor General of Canada entry for Duke of Devonshire
 
 Archivmaterial zu Victor Cavendish im britischen Nationalarchiv

Einzelnachweise 

Duke of Devonshire
Earl of Burlington
Earl of Devonshire
Generalgouverneur (Kanada)
Mitglied des Privy Council (Vereinigtes Königreich)
Treasurer of the Household
Liberal-Party-Mitglied
Ritter des Hosenbandordens
Knight Grand Cross des Royal Victorian Order
Knight Grand Cross des Order of St. Michael and St. George
Kolonialminister (Vereinigtes Königreich)
Abgeordneter des House of Commons (Vereinigtes Königreich)
Mitglied der Royal Society
Mitglied des House of Lords
Politiker (19. Jahrhundert)
Politiker (20. Jahrhundert)
Kanzler einer Hochschule
Mitglied der Liberalen Unionisten
Oberst (British Army)
Victor, 09 Duke Of Devonshire
Brite
Geboren 1868
Gestorben 1938
Mann